Больницы Гонконга делятся на две основные категории — государственные и частные. Ряд больниц, принадлежащих государственным, религиозным и благотворительным организациям, служит местом прохождения практики и интернатуры студентов медицинских факультетов Гонконгского университета, Открытого университета Гонконга и Китайского университета Гонконга.

В 1996 году закрылся Британский военный госпиталь (British Military Hospital), основанный в 1907 году, в 2012 году — частная Гонконгская центральная больница (Hong Kong Central Hospital), основанная в 1966 году. 

Отдельным цветом выделены больницы, в которых обучаются и проходят практику студенты медицинских факультетов.

Государственные больницы 
Государственные больницы Гонконга находятся под контролем Больничного управления, которое, в свою очередь, подотчётно Бюро продуктов и здравоохранения правительства Гонконга. По состоянию на 2013 год Больничное управление осуществляло менеджмент 42 больниц и медицинских учреждений, разбитых на семь групп (кластеров).

Кластер Восточный Гонконг 
Охватывает округа Восточный и Ваньчай, насчитывает в общей сложности 3 015 больничных коек.

Кластер Западный Гонконг 
Охватывает округа Южный, Центральный и Западный, насчитывает в общей сложности 3 163 больничные койки.

Кластер Центральный Коулун 
Охватывает округа Яучиммон и Коулун-Сити, насчитывает в общей сложности 3 565  больничных коек.

Кластер Восточный Коулун 
Охватывает округа Куньтхон и Сайкун, насчитывает в общей сложности 2 235 больничных коек.

Кластер Западный Коулун 
Охватывает округа Яучиммон, Вонтайсинь, Самсёйпоу, Кхуайчхин и Чхюньвань, насчитывает в общей сложности 6 692 больничных коек.

Кластер Восточные Новые Территории 
Охватывает округа Сатхинь, Тайпоу, Северный и Сайкун, насчитывает в общей сложности 3 977 больничных коек.

Кластер Западные Новые Территории 
Охватывает округа Тхюньмунь и Юньлон, насчитывает в общей сложности 3 905 больничных коек.

Частные больницы

Примечания

Ссылки 

Здравоохранение в Гонконге
Здравоохранение в Китае